Duque de Caxias, un comune brasiliano dello stato di Rio de Janeiro.
Duque de Caxias Futebol Clube, una squadra di calcio brasiliana.
Diocesi di Duque de Caxias.
Luís Alves de Lima e Silva (1803-1880), duca di Caxias, patrono dell'esercito brasiliano.